Walter Kaufmann (filosoof), Duits-Amerikaans filosoof
Walter Kaufmann (schrijver), Duits-Australisch schrijver